Snapdragon, een plantengeslacht dat in het Nederlands meestal Leeuwenbek wordt genoemd
Snapdragon (film), een Amerikaanse film uit 1993
Snapdragon (Marvel), een superheld uit de comics van Marvel Comics
Snapdragon (processor), een system-on-a-chipfamilie van Qualcomm
Snapdragon (spel), een gezelschapsspel
Snapdragon (Transformers), een van de Decepticons uit Transformers
HMS Snapdragon, de naam van verscheidene schepen in de Royal Navy
Operatie Snapdragon, een SAS-operatie in Italië in 1943